

Les merveilles du monde peuvent avoir plusieurs variantes, suivant l'époque :
 les Sept Merveilles du monde désignent sept monuments de l'Antiquité ;
 les Sept Merveilles du monde moderne concernent des ouvrages bâtis au cours du  ;
 les sept nouvelles merveilles du monde ont été établies par un vote public et dévoilées le  ;
 les sept merveilles de la nature sont rassemblées dans une liste proposée par le réseau CNN en 1997 ;
 les sept nouvelles merveilles de la nature sont rassemblées dans une liste établie en 2011 à l'initiative de la fondation suisse .
Ou, sur une base géographique plus restreinte :
 les  résultent d'un vote organisé par CBC et CBC Radio One en 2007 ;
 les sept merveilles du Dauphiné sont des curiosités naturelles situées dans l'ancienne province française du Dauphiné ;
 les treize merveilles du Mexique ont été sélectionnées au Mexique en 2007 ;
 les  seraient une liste d'endroits notables décrits dans un poème du  ;
 les sept merveilles du Portugal sont une liste de merveilles culturelles situées au Portugal ;
 les sept merveilles de la Russie sont sept lieux et monuments situés en Russie ;
 les sept merveilles d'Ukraine sont sept monuments historiques ukrainiens choisis lors d'un concours en Ukraine.

Musique et Littérature 
 [[Polyhistor (livre)|De mirabilibus mundi (Les Merveilles du monde)]] est une sorte d'encyclopédie de l'auteur romain Solin ( ou ).Livre des merveilles, le devisement du monde est un récit écrit en 1298 et retrace les aventures du marchand vénitien Marco Polo.
 Livre des merveilles du monde est un ouvrage rédigé entre 1355 et 1357 par l'écrivain Jean de Mandeville, à partir de son voyage en orient.
 Wonders of the World est un album Long Beach Dub Allstars sorti en 2001.

Général 
 La huitième merveille du monde est une expression qui désigne tout objet, personne ou lieu que l'on admire énormément.

Voir aussi